Het ATP-toernooi van Athene 1993 (met de officiële naam Athens Open) vond plaats van 4 tot en met 10 oktober 1993 in de Griekse hoofdstad Athene. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Athens Lawn Tennis Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

1993
Athene